Il s'agit de la  du Championnat d'Europe féminin de football qui se tient tous les quatre ans et est organisé par l'UEFA.

La phase finale, disputée en Angleterre entre le 5 et le , réunit huit nations. Toutes les équipes, à l'exception de l'Angleterre, qualifiée d'office, se sont qualifiées sur le terrain.

L'Allemagne, tenante du titre, conserve son trophée en s'imposant 3-1 en finale contre la Norvège. Il s'agit du sixième titre européen de l'Allemagne.

Présentation

Stades 
Les villes accueillant les matches : 
 Manchester
 Blackpool
 Blackburn
 Preston
 Warrington

Équipes participantes 

Les 8 équipes :

Phase finale

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Dernier carré 

2005
Football feminin
Football feminin 2005
Football en 2005
Sport en Angleterre en 2005